Лози может означать:

 Лози — народ в Африке.
 Лози — бантустан Юго-Западной Африки.
 Лози — язык народа лози.
 Лози, Джакомо (род. 1935) — итальянский футболист и тренер.